Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Lwiw.

Die Auflistung enthält die Städte und Siedlungen städtischen Typs (SsT) der Oblast, ihre ukrainische Schreibweise (kyrillisch), die Rajons, denen sie angehören, ihre Einwohnerzahlen für das Jahr 2017 sowie das jeweilige Ortswappen.

In der Tabelle finden sich zunächst die Städte und daran anschließend die SsT in alphabetischer Folge.

Nachweis 

!
Lwiw